El término Cosío puede referirse a:
Cosío. Municipio del estado de Aguascalientes, en México.
Cosío. Localidad del municipio de Puentenansa, en Cantabria (España).
 Cosio di Arroscia, localidad y comuna de la provincia de Imperia, región de Liguria, Italia
 Cosio Valtellino, localidad y comuna de la provincia de Imperia, región de Liguria, Italia